2 miejscowości w Polsce: 
 Piotrawin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Piotrawin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska